Agoè, une ville de l'agglomération de Lomé, située à plus de 18 kilomètres du centre ville de Lomé.

Agoe peut désigner :
 Agoe, un prénom usuel féminin en langue ewe ;
 Agoe, un cratère sur Vénus.